Codorniz kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Codorniz, Mexiko, ort, Jalisco, Mezquitic,

Spanien 

 Codorniz, Spanien, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Codorniz (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar